Mello steht für:
 Mello (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mello (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Mello-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 eine Kurzform des Titel Melodifestivalen, schwedischer Vorentscheid für den Eurovision Song Contest

Mello ist der Name folgender Orte:
 Mello (Lombardei), Gemeinde in Italien
 Mello (Oise), Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:
 Melo
 Melloh
 Mellow